

Ольхове — озеро, Каракулінський район, Удмуртія
 Ольхове — присілок, Уфимський район, Башкортостан

Див. також 
 Ольхово